Гран-при Германии 1962 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 5 августа 1962 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

На эту гонку команда «Феррари» впервые за три этапа выставила полный состав из четырёх автомобилей. Из постоянных участников чемпионата этап пропустили гонщики команды UDT Laystall Иннес Айрленд и Мастен Грегори. Джек Брэбем пересел с частного «Лотуса» на автомобиль собственной конструкции, а Люсьен Бьянки в единственный раз в истории стартовал на автомобиле ENB. Стартовое поле дополнили многочисленные частники, четверо из которых не смогли преодолеть квалификационный барьер.

Тревор Тэйлор показал в квалификации 22 результат, но из-за недостаточного количества пройденных кругов (менее пяти) был отправлен на последний ряд стартового поля. На старте гонки, который был отложен из-за сильного ливня, находившийся в первом стартовом ряду Джим Кларк не включил вовремя подачу топлива и откатился далеко назад. На первое место вышел Дэн Герни, который через пару кругов столкнулся с неисправностью аккумулятора и был вынужден уступить лидерство одержавшему в итоге победу Грэму Хиллу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Дэн Герни

3-15 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. В скобках указано общее количество набранных очков.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце